Cortvriendt, est un nom de famille néerlandais porté par :

 Jean Cortvriendt, architecte né à Bruxelles au .
 Albert Cortvriendt (1875-1920), peintre portraitiste belge.